Osoby z rodu Mannerheim:
 Carl Erik Mannerheim – fiński polityk i senator
 Carl Gustaf Mannerheim – fiński entomolog i polityk, gubernator guberni wyborskiej
 Anna Maria Mannerheim – żona fińsko-szwedzkiego geologa, mineraloga, geografa i odkrywcy Adolfa Erika Nordenskiölda; siostra Carla Roberta
 Carl Robert Mannerheim – fiński pisarz i przedsiębiorca, ojciec Carla Gustafa Mannerheima, brat Anny Marii
 Carl Gustaf Mannerheim – rosyjski i fiński wojskowy oraz polityk, regent Królestwa Finlandii, marszałek, prezydent Finlandii w latach 1944-1946; brat Sophie
 Sophie Mannerheim – fińska pielęgniarka, działaczka społeczna; siostra Carla Gustafa

Zobacz też 
 Krzyż Mannerheima
 Linia Mannerheima